Babcock se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carolyn E. Babcock
 Ernest Brown Babcock
 Laurel C. Babcock